Smimou är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Essaouira och regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Smimou ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Smimou är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är Jebel Amardma,  meter över havet,  km öster om Smimou. Runt Smimou är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Smimou är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz